Angelica Moratelli – tennista italiana
 Márcio Moratelli – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Sebastiano Moratelli – musicista e compositore italiano